peut désigner :
  d'infanterie de la  division d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  (États-Unis)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  (Iran)
  (Japon)
  (Royaume-Uni)
  d'artillerie de la  (Empire russe)
  (Ukraine)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)